Salzbrunn, una frazione della città di Beelitz nel circondario di Potsdam-Mittelmark nel Brandeburgo, in Germania
 Ober Salzbrunn, dal 1935 Bad Salzbrunn, oggi Szczawno-Zdrój, una città della Polonia nel voivodato della Bassa Slesia (distretto di Wałbrzych)
 Nieder Salzbrunn, oggi Szczawienko, una frazione della città polacca di Wałbrzych nel voivodato della Bassa Slesia (distretto di Wałbrzych)